25-й полк — назва полку в збройних силах різних держав:

25-й полк НГ;
 25-й Український запасний полк;
 25-й танковий полк

25-й єгерський полк
 25-й піхотний Смоленський полк

25-й запасний винищувальний авіаційний полк
 25-й винищувальний авіаційний полк